Ле́йре Отаэ́ги (; ) — испанская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд: серебро (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её сестра-близнец Ойане Отаэги — тоже кёрлингистка, они играют в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 Leire Otaegi: “En curling, nunca hay que cantar victoria o echar la toalla hasta que se lanza la última piedra” – Hammer Spain
 
 Профиль на сайте клуба Txuri-Berri Curling
 Сайт клуба Txuri-Berri Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Испании